

Населені пункти та їхні частини
 Осечек — село в гміні Ксьонжкі Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осечек — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осечек — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Осечек — осада в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства

Примітки